Boulogne est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

France 
Boulogne est le nom ou partie du nom de plusieurs communes françaises. Certaines de ces communes sont désignées par le nom d'usage Boulogne. Il est issu d'un type Bononia dérivé du celtique bona « établissement, ville » (cf. Juliobona, Ratisbona, Vindobona).
 Boulogne, ancienne commune de la Vendée, aujourd'hui village dépendant de la commune d'Essarts-en-Bocage
 La Boulogne, rivière éponyme en Vendée
 Boulogne-sur-Mer, sous-préfecture du Pas-de-Calais, localement appelée Boulogne ; gentilé : boulonnais(es)
 Saint-Martin-Boulogne, La Capelle-lès-Boulogne, Hesdigneul-lès-Boulogne, Conteville-lès-Boulogne et Pernes-lès-Boulogne sont des communes de la banlieue de Boulogne-sur-Mer
 Boulogne-Billancourt, sous-préfecture des Hauts-de-Seine, localement appelée Boulogne ; gentilé : boulonnais(es)
 Boulogne-la-Grasse, commune située dans l'Oise
 Boulogne-sur-Gesse, commune de la Haute-Garonne ; gentilé : boulonnais(es)
 Boulogne-sur-Helpe, commune du département du Nord ; gentilé : boulonnais(es)
 Saint-Étienne-de-Boulogne, commune de l'Ardèche
 Saint-Michel-de-Boulogne, commune de l'Ardèche
 La Boulogne, rivière en Ardèche
 Bois de Boulogne
 Bois de Boulogne, intégré au XVI arrondissement de Paris
 Bois de Boulogne, lieu-dit de la commune de Mary.
 Bois de Boulogne à Lille

Ailleurs 
 Boulogne Sur Mer, commune située en Argentine ; gentilé : Buloñero /boulognero/
 Bois-de-Boulogne au Liban
 Bois-de-Boulogne à Alger, communes de Bir Mourad Raïs et d'El Mouradia (quartier du Golf)

Patronyme 
 Membres de la Maison de Boulogne, dont les comtes de Boulogne
 

 Étienne Antoine Boulogne (1747-1825), prélat français ;
 Georges Boulogne (1917-1999), joueur et entraîneur de football français ;
 Georges Boulogne (1928-1992), sculpteur français.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français
Toponymie française
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France